Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni preliminari dell'edizione 1997-1998 della Coppa Italia Serie C di calcio.

Girone A

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone B

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone C

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone D

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone E

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone F

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone G

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone H

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone I

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone L

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone M

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone N

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone O

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone P

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone Q

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone R

Risultati

Tabella Riassuntiva

Note 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997